Deluxe – termine usato per indicare una versione speciale di un prodotto, di qualità superiore rispetto alla versione normale
 Deluxe – musicista spagnolo
 Deluxe – gruppo musicale francese
Deluxe – album degli Harmonia del 1975
 Deluxe – album dei Lyricalz del 1996
 Deluxe – album dei Firebird del 2001

Pagine correlate 
De Luxe

Altri progetti